Renault Modus — субкомпактвэн французского автопроизводителя Renault. Серийное производство налажено в испанском городе Вальядолид. Modus спроектирован на платформе «B-Platform», которую используют также  Renault Symbol, Renault Logan (Dacia Logan), Nissan Micra, Nissan Note, Nissan Tiida.

История 
Modus впервые дебютировал на Женевском автосалоне 2004 года, и изначально предлагался как альтернативный вариант при покупке Renault Clio или даже Twingo, а также как конкурент Nissan Micra и Nissan Note. Производство автомобиля стартовало в Европе в августе 2004 года. 

На российском рынке появился в конце 2005-го года, но перестал продаваться уже к 2007 году, так как не нашёл спроса в связи с завышенной ценой. По некоторым данным на территории Российской Федерации было реализовано около 60 автомобилей. Определить такой автомобиль возможно по строке TLRUSS на табличке на левой стойке двери.

Modus Phase I 
Первая модификация выпускалась с августа 2004 года по 2008 год. У автомобиля были два варианта исполнения бамперов: цельнокрашеный и с окраской наполовину (без выступающих накладок по сторонам бамперов, у переднего бампера не было монтажных мест для ПТФ). Отличительными особенностями 1-ой фазы Modus были задняя дверь с дополнительной крышкой для доступа (не во всех комплектациях) и возможность приобретения специального аксессуара - багажника VeloFix для перевозки двух велосипедов. Багажник "VeloFix" монтировался в специальные пазы за задним бампером, а при необходимости доступа к багажнику легко откидывался вниз. В максимальной комплектации автомобиль имел ксеноновые фары с дополнительными модулями галогеновых ламп, которые были направлены в стороны и активировались при поворотах руля, благодаря датчику на рулевой рейке. В автомобилях было два исполнения заднего дивана: обыкновенный (при складывании сидушки поднимались в сторону передних кресел, спинки опускались на место сидушек) и передвижной диван "триптих" (изменял ширину сиденья, и двигался назад-вперед, имел 4 положения в салоне, изменяя размер багажного отделения от 198л до 360л; диван мог складывался и приставлялся к передним креслам, образуя достаточно большую плоскую почти квадратную грузовую платформу).

В 2007 году был небольшой фейслифтинг в результате которого Renault Modus сменил оранжевые указатели поворотов на прозрачные.

Modus Phase II и Grand Modus 
"Modus Phase II" был запущен в Европе в феврале 2008 года. С появлением новой версии вышла модификация Grand с увеличенной на 160 мм колесной базой. Изменения коснулись не только бамперов и оптики автомобиля, они затронули переднюю подвеску (устанавливались другие стойки амортизаторов, опорные подшипники). 

Modus и Grand Modus продолжали производиться до середины 2012 года.

Гамма двигателей 
Гамма бензиновых двигателей включает в себя четыре 16-клапанных двигателя: три атмосферных объемом 1.2, 1.4 и 1.6 л и мощностью соответственно 75, 98 и 111 л. с, один с турбонаддувом объемом 1.2 и мощностью 101 л.с. Так же есть и дизельные двигатели 1.5 dCi, мощностью 68 и 82 л.с.  У Megane II заимствована   5-ступенчатая механическая коробока передач, передаточные числа которой адаптированы к Modus, а с двигателями 1.6 л могла агрегироваться автоматическая коробка передач. С двигателями 1.2 и 1.5 л могла устанавливаться роботизированная коробка передач.

Безопасность

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Авто Ревю

Modus
Субкомпактвэны